Может означать:
 Флоринка (Харьков) - район города Харькова.
 Флёрынка (также Флоринка, польск. Florynka) — село в Польше, в гмине Грыбув Новосонченского повята Малопольского воеводства.